Biografies:
 Elwood Mead, professor, polític i enginyer estatunidenc
 George Herbert Mead, filòsof pragmàtic, sociòleg i psicòleg social estatunidenc
 George Robert Stowe Mead, escriptor i traductor anglès, membre de la Societat Teosòfica
 Margaret Mead, antropòloga cultural estatunidenca
 Toponímia:
 Llac Mead, llac i embassament artificial dels Estats Units
 Mead (Colorado), localitat estatunidenca
 Mead (Nebraska), localitat estatunidenca
 Mead (Oklahoma), localitat estatunidenca
 Mead (Pennsilvània), localitat estatunidenca
 Mead (Washington), localitat estatunidenca
 Miscel·lànea: Mètode Nelder-Mead és un algorisme d'optimització